

Patronyme 

 Louis de Courmont (1828-1900), poète français du Morvan ;
 Jules Courmont (1865-1917), médecin et biologiste français ;
 Barthélemy Courmont (1974-), géopolitologue français.

Toponyme 

 Courmont, commune française de l'Aisne ;
 Courmont, commune française de la Haute-Saône.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France